Sin familia puede referirse a:

 Sin familia, obra del francés Hector Malot.
 Sin familia, película de Argentina dirigida en 1958 por Armando Bo.
 Chibikko Remi to Meiken Kapi, película de animación japonesa de 1970 basada en la obra de Hector Malot.
 Remi, el niño de nadie, versión japonesa en animé. Tokyo Movie Shinsha. 1977-1978. 51 capítulos
 Remy, la niña sin hogar versión japonesa en animé. Nippon Animation 1996-1997 26 capítulos.